La prova Individual masculina va ser una de les dues proves del programa de golf dels Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. Aquesta va ser la segona vegada que es disputava aquesta prova, però el format era força diferent del de 1900. 75 golfistes procedents de dos països van prendre part en ella. La competició es va disputar entre el 19 i el 24 de setembre de 1904.

Medallistes

Resultats

Qualificació 
Els golfistes havien de disputar dues rondes de 18 forats per tal de superar la qualificació prèvia. Aquesta es va disputar el 19 de setembre i els 32 millors classificats passaren a la ronda final disputada sota la modalitat de match play.

Match play

Referències 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904
Golf als Jocs Olímpics